Хатунь' — название населённых пунктов:

Россия 
 Хатунь — село в Ступинском районе Московской области.
 Хатунь — исчезнувший город Подмосковья
 Хатунь — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.